Астахово — название населённых пунктов:

Россия 
 Астахово — деревня в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области.
 Астахово — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.
 Астахово — деревня в Петровском районе Тамбовской области.

Украина 
 Астахово — село в Свердловском районе Луганской области.